Lubat steht als Begriff für:

 den französischen Pianisten Bernard Lubat
 die sumerisch/akkadische Bezeichnung der Planeten, siehe Lubat (Babylonische Astronomie)